Біла ніч — ніч, характерна для високих широт влітку, коли Сонце ненадовго заходить за обрій.

Фільми 

 Білі ночі (фільм, 1957) — Італія, режисер Лукіно Вісконті, оригінальна назва Le Notti Bianche
 Білі ночі (фільм, 1959) — СРСР, режисер Іван Пир'єв, оригінальна назва Белые ночи
 Білі ночі (фільм, 1985) — США, режисер Тейлор Хекфорд, оригінальн назва White Nights
 Білі ночі (фільм, 1992) — Росия, режисер Леонід Квиніхідзе, оригінальна назва Белые ночи